Germigny (Marne)
 Germigny (Yonne)
ook:
Germigny-des-Prés, Loiret 
Germigny-l'Évêque,  Seine-et-Marne
Germigny-l'Exempt,  Cher 
Germigny-sous-Coulombs, Seine-et-Marne
Germigny-sur-Loire,  Nièvre 

gemeenten met de naam Germigney (doorverwijspagina)